Bucks puede designar:

 Milwaukee Bucks como un equipo NBA con base en Milwaukee, Wisconsin.
 Bucks como un lugar designado por el censo de los Estados Unidos.